Pacifica steht für:
 Chrysler Pacifica, Pkw-Modell von Chrysler
 Pacifica (Versicherer), französisches Sachversicheurngsunternehmen
 Pacifica (Kalifornien), Ort im San Mateo County, Kalifornien
 Pacifica, Codename für eine Virtualisierungstechnik AMD-V von AMD, siehe x86-Virtualisierung#AMD-V
 Yamaha Pacifica, E-Gitarrenmodellreihe

Siehe auch:
 Chrysler Pacifica, Automodelle